Vogl:
 Alois Vogl (* 1972, Lohberg)
 Emerich Vogl
 Johann Michael Vogl (1768 – 1840)
 Ralmund Erwin Vogl
 Therese (Thoma) Vogl, um soprano wagneriano da Alemanha